Масляк Петро Миколайович (26 червня 1929 — 04 липня 2016, село Бринь, Галицького району Івано-Франківської області) — український письменник, краєзнавець, філолог. У роки німецької окупації був зв‘язковим станичного ОУН.

Поетична збірка «Не зрадь і не забудь» вийшла друком 2002 року (видавництво «Нова зоря», Івано-Франківськ).2015 року (в другому виданні, виправленому і доповненому) була надрукована книга «Село край забутого шляху».

В останні роки життя працював над романом-трилогією «Галілея». У книзі відображена історія Галичини від початку ХХ-го століття до 1991 року, коли була проголошена незалежністьУкраїни.

Книги роману: «Під крилами білого орла», «Між двома тиранами», «Перед зорею свободи». Дві частини вийшли друком у 2019—2020 роках.

Українські краєзнавці
Українські письменники